Plaats in Indonesië
 Somosari (Batealit), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Somosari (Kalitengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java